Открытый чемпионат Монтеррея 2012 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых хардовых кортах.

Турнир-2012 является 5-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Монтеррее, Мексика — с 20 по 26 февраля 2012 года. Турнир продолжил серию женских соревнований в Новом свете на хардовых кортах в том сезоне.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Роберта Винчи (№ 24 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 В титульном матче сыграли две дебютантки подобных игр на уровне тура ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Сара Эррани выигрывает 1й титул в сезоне и 9й за карьеру в туре ассоциации.
 Роберта Винчи выигрывает 1й титул в сезоне и 9й за карьеру в туре ассоциации.

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль турнира на сайте WTA

См. также 
 Открытый чемпионат Монтеррея

 WTA Тур 2012 года

 Международные турниры WTA

 Портал: Теннис

Мексика
Теннис
Февраль 2012 года
2012